Хунгароринг е писта за провеждане на моторни спортове, намираща се на около 20 км от Будапеща, Унгария.

История 
Пистата е част от календара на Формула 1 от 1986 г. Хунгароринг е първата писта в Източна Европа, на която се провежда кръг от шампионата, още по-времето на Студената война.

Характеристика 
Дължината ѝ е 4381 метра.

Отличава се с многото си завои и ниската, за Формула 1, средна скорост.

Това от своя страна прави изпреварванията изключително трудни по време на състезание.

Победители във Формула 1

Външни препратки 
 Официален сайт

Вижте също 
 Писти за Формула 1
 Голяма награда на Унгария

Писти от Формула 1
Спортни съоръжения в Унгария
Голяма награда на Унгария
Автомобилен спорт в Унгария